Rousselle ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Rousselle (* 1988), nichtbinäre französische Künstlerin
 Charles Rousselle (eigentlich Charles Édouard Rousselle; 1787–1867), belgischer Politiker
 Erwin Rousselle (1890–1949), deutscher Sinologe
 Freddy Rousselle (1927–2016), belgischer Autorennfahrer 
 Marianne Rousselle (1919–2003), deutsche Bildhauerin und Malerin

Siehe auch:
 Roussel (Begriffsklärung)
 Rouxel (Begriffsklärung)